209 puede referirse a:

 Los años
 209.
 209 a. C.
 1209.

Los cuerpos celestes
 (209) Dido.
 209P/LINEAR.